Termin VM ima više značenja.
 Virtuelna mašina
 Virtualna memorija
 VM (nervni agens)